Niemcy:
 Raguhn – dzielnica miasta Raguhn-Jeßnitz
 Raguhn-Jeßnitz – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Anhalt-Bitterfeld
 Raguhn – była wspólnota administracyjna